FAI может обозначать:

 Международная федерация аэронавтики
 Федерация анархистов Иберии
 Федерация анархистов Италии
 Дружественный искусственный интеллект
  для основанных на Debian операционных систем.